DV pode significar:

 Dígito verificador, mecanismo de autenticação utilizado em códigos numéricos
 Doença venérea, ou doença sexualmente transmissível
 505, em numeração romana
 Digital Video, um formato de vídeo digital
 Dagblaðið Vísir, jornal islandês

Desambiguações de siglas